La désignation de Bayer γ Octantis (gamma Octantis, γ Oct) est partagée par trois étoiles de la constellation de l'Octant, toutes trois des géantes jaunes :
 γ1 Octantis, HR 9032 ou HD 223647
 γ2 Octantis, HR 9061 ou HD 224362
 γ3 Octantis, HR 30 ou HD 636

Octantis, Gamma
Constellation de l'Octant
Homonymie stellaire